Arbetarinitiativet kan syfta på:

 Arbetarinitiativet (Polen) – polsk anarko-syndikalistisk fackförening grundad 2001
 ArbetarInitiativet (Sverige) - valteknisk samverkan mellan Socialistiska Partiet och Rättvisepartiet Socialisterna i Europaparlamentsvalet 2009